Cools ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Cools (1941–2013), niederländischer Verhaltenspharmakologe
 André Cools (1927–1991), belgischer Politiker
 Dion Cools (* 1996), malaysisch-belgischer Fußballspieler
 Julien Cools (* 1947), belgischer Fußballspieler
 Louis Cools-Lartigue (1905–1993), dominicanischer Politiker
 Miel Cools († 2013), belgischer Sänger und Musiker
 Reginaldus Cools (1618–1706), niederländischer Bischof